Nehézsúlyú (91 kg alatti) amatőr ökölvívók listája 

 Alekszandr Alekszejev (Oroszország) amatőr világbajnok 2005
 Elchin Alizade
 Michael Bennett (Amerikai Egyesült Államok) amatőr világbajnok 1999
 Jackson Chanet (Franciaország)
 Rahim Csahkijev (Oroszország)
 George Foreman (Amerikai Egyesült Államok) olimpiai bajnok
 Giacobbe Fragomeni (Olaszország)
 Joe Frazier (Amerikai Egyesült Államok) olimpiai bajnok
 Garai Emil (Magyarország)
 Andrew Golota (Lengyelország)
 David Haye (Egyesült Királyság)
 Hart Péter (Magyarország)
 Yoan Pablo Hernández (Kuba)
 Szultan Ibragimov (Oroszország)
 Alekszandr Jagubkin (Szovjetunió) amatőr világbajnok 1982
 Georgi Kandelaki (Grúzia)
 Luan Krasniqi (Németország)
 Steffen Kretschmann (Németország)
 Lévai István (Magyarország)
 John M'bumba
 Ray Mercer (Amerikai Egyesült Államok)
 Denisz Pojacika (Ukrajna)
 Alexander Povernov (Németország)
 Roman Romancsuk (Oroszország)
 Clemente Russo (Olaszország) világbajnok 2007
 Szvilen Ruszinov (Bulgária)
 Sinan Samil Sam (Törökország)
 Félix Savón (Kuba) háromszoros olimpiai bajnok
 Axel Schulz (Német Demokratikus Köztársaság)
 Odlanier Solís (Kuba) olimpiai bajnok
 Teófilo Stevenson (Kuba) háromszoros olimpiai bajnok
 Henry Tillman (Amerikai Egyesült Államok)
 David Tua (Új-Zéland)
 Vjacseszlav Uzelkov (Ukrajna)
 Arnold Vanderlyde (Hollandia)
 Viktor Zujev (Fehéroroszország)

Ökölvívólisták